page d'homonymie

Patronyme 

 Pierre Ouin (1960-2015), auteur de bande dessinée français.

Langage
 Ouin, est une onomatopée dans la langue française ;

Toponymie
 L'Ouin est une rivière des Deux-Sèvres et la Vendée, affluent de la Sèvre nantaise,

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme normand